Braunlauf (rivier), een rivier in het oosten van België
 Braunlauf (dorp), een dorp aan de gelijknamige rivier